Пілон (архітектура) — споруда.
 Пілон (стриптиз) — стриптизерська жердина.
 Пілон (авіація) — елемент конструкції літака, який служить для кріплення гондоли авіаційного двигуна до крила або фюзеляжу.

 Прізвище
 Антуан-Оливьє Пілон (н. 1997) — канадський кіноактор.
 Бернар Пілон 
  (н. 1930) — канадський поет.
 Жермен Пілон (1537—1590) — скульптор епохи маньєризму, значний діяч французького Ренесансу.
  — канадська актриса і співачка. 
  (н. 1958) — канадський політик.
 
 Інше
 «Пілон» — роман американського письменника Вільяма Фолкнера (1935 р.).
 Pylon — американський рок-гурт.
 Pylons — програмний каркас, високорівневий модульний вебфреймворк написаний на мові Python.